Westhill (Inverness), een plaats in Invernesshire, Schotland
 Westhill (Aberdeenschire), een plaats in Aberdeenschire, Schotland